Колосы  — топоним:

Белоруссия 
 Колосы — деревня, Запольский сельсовет, Рогачевский район, Гомельская область
 Колосы — деревня, Пограничный сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область

См. также 
 Новые Колосы (Новыя Каласы) — посёлок в Запольском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси